

Codici 
 SJW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Shijiazhuang-Zhengding (Cina)

Acronimi 
 SJW – Social Justice Warrior: termine dispregiativo con cui vengono identificati gli attivisti di cause di giustizia sociale che usano metodi prevaricatori.